San Andreas (Califórnia) — região censitária dos Estados Unidos
Grand Theft Auto: San Andreas — jogo eletrônico de 2004
San Andreas (filme) — de 2015
San Andreas: The Original Mixtape —  álbum de estreia de Young Maylay